Хелмкен:
 Хелмкен — фамилия:
  — врач;
  — юрист и политик;
 Хелмкен — водопад;
  — гора.